Джоми, или Джомийский джамоат () — джамоат (сельская община) в Зафарабадском районе Согдийской области Таджикистана. Административный центр — село Сомониён. Население джамоата составляет 7264 человек (2020 г.; 3941 человек в 2010 г.).

Села

География 
Расположен в Голодной степи.

Примечания 

Сельские общины Таджикистана